Henriot è un nome francese. Può riferirsi a:
 Henri Maigrot detto Henriot – caricaturista francese 
Philippe Henriot (1889-1944) – politico francese degli anni trenta – quaranta
François Hanriot – capo popolare durante la rivoluzione francese
Émile Henriot (1889-1961) – romanziere, critico letterario francese, membro dell'Académie française
Émile Henriot (1885-1961) – chimico francese
Henriot – produttore di champagne